Schwedler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Schwedler (* 1980), deutsch-chilenischer Fußballer
 Ferdinand von Schwedler (1839–1905), preußischer Generalmajor
 Gerald Schwedler (* 1975), deutscher Historiker
 Hans Schwedler (1878–1945), deutscher Offizier, und SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Jens Schwedler (* 1968), deutscher Radsportler
 Johann Christoph Schwedler (1672–1730), deutscher evangelischer Pfarrer in der Oberlausitz, Kirchenlieddichter
 Johann Wilhelm Schwedler (1823–1894), deutscher Bauingenieur
 Karl Schwedler (1902–1970), deutscher Jazzmusiker
 Leo Schwedler, Kameramann
 Maximilian Schwedler (1853–1940), deutscher Flötist
 Rolf Schwedler (1914–1981), deutscher Politiker
 Theo Schwedler (* 1922), deutscher Handballspieler, Träger des Silbernen Lorbeerblattes
 Viktor von Schwedler (1885–1954), deutscher General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Wilhelm Schwedler  (1872–1936), deutscher Journalist
 Willy Schwedler (1894–1945), deutscher Fußballspieler

Schwedler steht für:

 ein Ort in der Ostslowakei, slowakisch Švedlár
 eine Nebenform der Bezeichnung Schwegler, eine Berufsbezeichnung für jemanden, der die Schwegel beherrscht

Siehe auch:
 Schweder